Telescreen – società di produzione e distribuzione cinematografica olandese 
 Studio Telescreen Japan – società di produzione cinematografica giapponese